Idea fissa o fissazione, concetto utilizzato nelle scienze psichiatriche e psicologiche.
 L'idea fissa, film del 1964, diretto da Mino Guerrini e Gianni Puccini.
 Idea fissa, il primo romanzo di Ermanno Capelli del 1986 (Edizioni Sipiel, Milano).
 L'idea fissa, o due uomini al mare, romanzo di Paul Valéry del 1932 (titolo originale: L'Idée fixe ou Deux hommes à la mer) trad. italiana: Valerio Magrelli, 1ª edizione: Theoria, Roma, 1985; 2ª edizione: Adelphi, Milano, 2008. ISBN 978-88-459-2247-3